Paradise Lost (anglicky Ztracený ráj) může znamenat:

 Paradise Lost, česky Ztracený ráj – epická báseň Johna Miltona
 Paradise Lost – britská doom metalová kapela
 Paradise Lost (Star Trek) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Paradise Lost (album, Paradise Lost) – album britské kapely Paradise Lost
 Paradise Lost (album, Symphony X) – album americké kapely Symphony X